

Astronomia 
 9996 ANS – asteroide della fascia principale

Codici 
 ANS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Andahuaylas (Perù)
 ans – codice ISO 639-3 della lingua anserma
 ANS – codice ISO 3166-2:GB di Angus (Regno Unito)

Geografia 
 Ans – una città del Belgio della provincia di Liegi, in Vallonia

Musica 
 ANS – album dei Coil del 2003
 ANS – album dei Coil del 2004
 ANS – sintetizzatore

Religione 
 Forma singolare in varie lingue germaniche del concetto di "spirituale" o "divino" celestiale; vedasi: Asi (mitologia)

Sigle 
 Alleanza Nazionale Sammarinese – partito politico sammarinese
 American Numismatic Society – associazione numismatica statunitense con sede a New York
 Anagrafe nazionale studenti – banca dati delle carriere degli studenti universitari del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Astronomische Nederlandse Satelliet – telescopio spaziale olandese
 Autorità Nazionale per la Sicurezza – organo governativo italiano
 Associazione Nazionale Sordi – associazione di tutela ed assistenza degli audioles ed ipoudenti
 Associazione Nazionale Subvedenti – associazione di tutela e assistenza dei subvedenti e ipovedenti